Miejscowości w Polsce: 
 Rutka – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne 
 Rutka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo 
 Rutka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany
 Rutka Pachuckich – osada leśna w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Krasnopol nad rzeką Marychą
 Rutka-Tartak – wieś w Polsce położona na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim
 Rutka-Tartak (gromada) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972

Inne:
 Rutka I – wieś na Białorusi w rejonie nowogródzkim obwodu grodzieńskiego, w sielsowiecie Wołkowicze
 Rutka II – wieś na Białorusi w rejonie nowogródzkim obwodu grodzieńskiego, w sielsowiecie Brolniki
 Rutka (rzeka) – rzeka w Rosji przeduralskiej, dopływ Wołgi 
 Rezerwat przyrody Rutka

Osoby o tym nazwisku 
 Adolf Rutka – zbrodniarz hitlerowski
 Marek Rutka – polski ekonomista, nauczyciel akademicki, dziennikarz i polityk
 Sławomir Rutka – polski piłkarz
 Teofil Rutka – polski jezuita
 Władysław Rutka – funkcjonariusz służby bezpieczeństwa i pułkownik MO